Президентские выборы 2011 года в Латвии состоялись 2 июня. Президента избирал Десятый Сейм, вопрос о роспуске которого был уже вынесен президентом на референдум, но референдум ещё не состоялся. Действующий президент Валдис Затлерс, хотя и выдвигался на второй срок, не был переизбран, — впервые в истории Латвии.

Первый тур

Второй тур

Примечания 

Выборы в Латвии
Латвия